Frémy oder Fremy ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoine Frémy (1816–1885), französischer Marinemaler (Peintre Officiel de la Marine)
 Claude Fremy († 1699), erwähnt 1680, deutscher Glockengießer
 Edmond Frémy (1814–1894), französischer Chemiker
 Gérard Frémy († 2014), französischer Pianist
 Jean-Baptiste Frémy (1776–1812), französischer General